Дашкин — фамилия; имеет женскую форму Дашкина.
 Дашкины — татарский княжеский род Бекханиды.
 Дашкины — казачий и татарский дворянский род.
 Дашкин, Виктор Георгиевич (1 ноября 1932 — 4 июня 1964) — старший лётчик 28-го истребительного авиационного полка ПВО 2-го корпуса ПВО Московского округа ПВО, военный лётчик 1-го класса.
 Дашкин, Зюлькарнаин Шангареевич (22 августа 1861 — не ранее 1918) — дворянин, войсковой старшина со старшинством от 4 октября 1915, участник Первой мировой войны.

См. также 
 Дашкино